Tento seznam států a závislých území podle hustoty zalidnění obsahuje nezávislé státy (ať už je jejich nezávislost diplomaticky uznaná jinými zeměmi, nebo jsou pouze de-facto nezávislé jako třeba Tchaj-wan), a dále samostatně ta závislá území, která se nacházejí v jiné geografické oblasti než stát, který je spravuje (hodnoty těchto území pak nejsou započítány do hodnot spravujícího státu). Sporná území se započítávají státu, který je fakticky kontroluje, bez ohledu na to, zda je tento stav diplomaticky uznán jinými zeměmi.

Kurzívou jsou vyznačena jména závislých území a států s žádnou nebo limitovanou kontrolou nad jejich územím.

Seznam států světa a závislých území podle hustoty zalidnění

Odkazy

Reference 
 Tam jsou také k nalezení zdroje k jednotlivým údajům uvedeným v tabulce.

Související články 
 Seznam států světa (abecedně)
 Seznam států světa podle počtu obyvatel
 Seznam států světa podle rozlohy
 Seznam států světa podle kontinentů
 Seznam států světa podle nejvyšších hor
 Seznam států světa podle spotřeby piva na osobu
 Seznam států světa podle HDP na obyvatele
 Seznam států podle státního zřízení
 Seznam závislých území

Seznamy států světa
Demografie podle zemí